Муда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 6,77 км². Население — 98 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento
 El Pueblo
 Imagen aérea
 La Comarca
 Foto panorámica del pueblo
 Casas rurales en la zona

Муниципалитеты Паленсии